Loßnitz ist der Name folgender Orte:

 Loßnitz (Blankenhain), Ortsteil der Stadt Blankenhain, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Loßnitz (Freiberg), Ortsteil der Stadt Freiberg, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Siehe auch:
 Losnitz
 Lößnitz
 Loznica (Begriffsklärung)
 Loßnitzer (Familienname)